Blur:

 Blur — графический эффект, применяемый на фотографиях, видео и видеоиграх, размывающий изображение.
 Blur — английская рок-группа, основанная в 1988 году в Лондоне.
 Blur — пятый студийный альбом английской группы Blur.
 Blur — компьютерная игра в жанре аркадных гонок.
 Blur: The Best Of — сборник лучших песен британской рок-группы Blur.
 Blur Studio — частная компания, специализирующаяся на создании визуальных компьютерных графических эффектов.